Jeff Williams ou Jeffrey Williams peut désigner :
 Jeff Williams (1958-), astronaute américain ;
 Jeff Williams (1963-), directeur des opérations chez Apple ;
 Jeff Williams (1965-), athlète américain ;
 Jeff Williams (1972-), joueur australien de baseball, ayant joué en Australie, aux États-Unis et au Japon ;
 Jeff Williams (1976-), hockeyeur canadien ;
  (1950-), batteur de jazz ;
 Jeff Williams (1861-1939), acteur américain ;
 Rashida Jeffrey Williams (1982-), footballeur barbadien ;
  (1988-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Jeffrey Williams, diplomate bahaméen, ambassadeur des Bahamas à Haïti depuis 2018.